Tea at the Treedome es el tercer capítulo del primer episodio de la serie de televisión Bob Esponja. La trama principal gira alrededor del primer encuentro de Bob Esponja y Arenita y la presentación de esta última.

Argumento

Bob Esponja conoce y se hace amigo de una ardilla llamada Arenita Mejillas. Arenita invita a Bob Esponja a su bóveda del árbol para tomar el té, pero cuando llega, se sorprende al descubrir que no hay agua en la bóveda del árbol. Intenta actuar como si estuviera acostumbrado al aire de Arenita, a pesar de que necesita agua para respirar. Más tarde, Patricio entra en la bóveda del árbol, sin saber que no hay agua allí. Arenita encuentra que Bob Esponja y Patricio se secaron, por lo que les da "cascos de agua" (peceras boca abajo) para resolver el problema.

Elenco
 Bob Esponja: Tom Kenny. 
 Patricio: Bill Fagerbakke. 
Arenita: Carolyn Lawrence.

Papeles menores
Calamardo: Rodger Bumpass.

Referencias
 

Episodios de la primera temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 1999